Sept navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Juno d’après Junon la déesse romaine :

 le  est un vaisseau de ligne de cinquième rang portant , lancé en 1757. il est brûlé à Rhode Island en 1778 pour éviter sa capture ;
 le  est une frégate de  lancée en 1780 et démoli en 1811 ;
 le  est un vaisseau de sixième rang portant  lancé en 1844. Il est renommé HMS Mariner en 1878 et devient le HMS Atalante à la fin de la même année, ayant été transformé en navire-école. Il coule dans l’Atlantique en 1880 ;
 le  est une corvette lancée en 1867 et vendue en 1887 ;
 le  est un croiseur protégé de  lancé en 1895 et vendu en 1920 ;
 le  est un bateau à roues à aubes lancé en 1898 par les chantiers navals de "Clydebank Engineering and Shipbuilding Co.", ex. "J. & G. Thomson Ltd." ;
 le  est un destroyer de classe J, K et N lancé en 1938, coulé lors de l’attaque aérienne de la Crète en 1941 ;
 le  est une frégate de classe Leander, lancée en 1965 et démolie en 1994.

Voir aussi

Notes et références

Bibliographie 
 
 

Nom de bateau de la Royal Navy